David Wise (journalist) (1930-2018), Amerikaanse onderzoeksjournalist
 David Wise (scenarioschrijver) (1955-2020), Amerikaanse scenarioschrijver
 David Wise (componist), Brits componist
 David Wise (freestyleskiër) (1990), Amerikaans freestyleskiër